A Equipe dos Emirados Árabes Unidos de Copa Davis representa Emirados Árabes Unidos na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela United Arab Emirates Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe dos Emirados Árabes Unidos)

Emirados Arabes Unidos